Guy Laporte peut désigner :
 Guy Laporte (1948-2019), acteur français ;
 Guy Laporte (1952-2022), joueur de rugby français.